Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2017. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 29. Juni 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herrendoppel (Qualifikation)
2017